Kollisch ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Kollisch (* 1925), US-amerikanische Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Germanistin, Pazifistin und Feministin
 Margarete Kollisch (1893–1979), österreichische Schriftstellerin und Dichterin im US-amerikanischen Exil

Kollisch ist der Ortsname von:
 Kollisch (Gemeinde Wildon), Ortsteil der Gemeinde Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Kolisch